Изомерные аминосалициловые кислоты:
4-аминосалициловая кислота (пара-аминосалициловая кислота, ПАСК), используется в медицине в качестве противотуберкулезного препарата.
 5-аминосалициловая кислота (месалазин), используется в медицине в качестве противовоспалительного кишечного средства.